Лос Антеохос има више значења:

 Лос Антеохос (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Антеохос (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику